Missouri kan syfta på:

 Missouri – en delstat i Mellanvästern, USA 1821–
 Missourifloden – USA:s näst längsta flod och biflod till Mississippifloden
 Missouriterritoriet – ett unionsterritorium i USA 1812–1821
 University of Missouri – ett universitet i Columbia, Missouri
 Missouri State University – ett universitet i Springfield, Missouri
 Missouri Meerschaum – en amerikansk piptillverkare
 Missouri fox trotter – en hästras
 Missouri Fur Company – ett amerikanskt pälshandelsföretag
 Missourikompromissen – ett fördrag mellan slaveriförespråkare och abolitionister i USA
 Missourisynoden – ett kyrkosamfund i USA
 Missouri (film) – en amerikansk westernfilm från 1951 med Clark Gable

Se även 
 USS Missouri – flera olika fartyg